Shape (englisch für „Gestalt, Form“) steht für:

 Shape (Computergrafik), grafisches Objekt in der Computergrafik, ähnlich einem Sprite
 Shape (Rapper), Basel
 Shape (Zeitschrift), Fitnessmagazin für Frauen
 ein Dateiformat des Unternehmens ESRI, siehe Shapefile
 kurz für Shape vinyl, siehe Schallplatte #Sonderformen

SHAPE steht für:
 Supreme Headquarters Allied Powers Europe, das NATO-Hauptquartier

Siehe auch:
 Shaping (Begriffsklärung)